Siegfried Hähnel je lahko:
 Siegfried Hähnel (dramaturg)
 Siegfried Hähnel (general)